Brilla, brilla, estel meu (, Gorí, gorí, moià zvezdà) és una popular romança russa.

L'autoria de la cançó va ser incerta durant algun temps, i fou atribuïda a diverses persones, inclosos Nikolai Gumiliov i Ivan Bunin.Una creença popular la va atribuir a l'almirall rus Aleksandr Koltxak fins que la partitura de 1847 es va trobar als arxius.

Segons la investigadora de romances russes Ielena Ukolova, la cançó va ser creada enmig de les celebracions del 700 aniversari de Moscou el gener de 1847.La música fou escrita pel compositor Piotr Búlakhov, amb lletra de Vladímir Txuievski, estudiant de dret a la Universitat de Moscou, i es va presentar a un concurs creatiu dedicat al 700è aniversari de Moscou el 1847. Potser el "tema" de la romança va ser impulsat per la predicció de l'astrònom Urbain Le Verrier de l'existència del planeta Neptú el 1846. Uns mesos després, el planeta va ser descobert per Johann Gottfried Galle.

La segona onada de popularitat de la romança es remunta al començament de la Primera Guerra Mundial i es va associar al seu arranjament, interpretat pel cantant Vladímir Sabinin i enregistrat en un disc el 1915, a causa del qual la romança es va fer immediatament popular i portava una connotació patriòtica.

Durant els anys soviètics, la romança va ser titllada de "blanca" i fou obliterada durant un temps. El 1944 va ser interpretada al disc de Gueorgui Vinogràdov. Però, segons Ukolova, va ser la pel·lícula estatunidenca Guerra i pau de 1956 la que va fer possible que aquesta romança fes una veritable remuntada a l'URSS.

La romança va persistir només en el repertori dels tenors fins que el baix Borís Xtókolov va trencar el costum.

Lletra 

La lletra es va adaptar posteriorment a 3 versos. La versió més famosa d'aquesta cançó, cantada per Anna German, té la següent lletra:

I Leonid Kharitónov, que segons el seu fill la considerava la seva cançó preferida, en va fer la següent versió:

Referències 

Cançons en rus